FK Minija er en litauisk fodboldklub fra Kretinga. 

Holdets farver er hvid og blå. Klubben har hjemmebane på Kretingos central stadion (kapacitet 1.000).

Historiske slutplaceringer

Klub farver
 Hvid og blå.

Trøjer

Nuværende trup

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere
 Vaidas Liutikas, 2017. 
 Arvydas Balsevičius, 2017–2018.
 Valdas Trakys, 2019–2020.
 Gvidas Juška, 2020–2021
 Darius Žindulis, siden januari 2022
 Tiago Bomfim da Silva, siden februari 2023

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 fkminija.net 
 Facebook 
 Officiell Hemsida 1lyga.lt (lt)

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 2017